

Населені пункти та їхні частини
 Мисьленцин — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мисьленцин — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Мисьленцин — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки